

Patronyme 

 André Tattegrain dit Tattegrain de Longavesne (1906-1966), sculpteur, amateur d'art et fondateur du musée Tattegrain, au 74 rue de La Faisanderie à Paris , aujourd'hui détruit. Fils de Jacques Jean Roger.
 Francis Tattegrain (1852-1915), artiste peintre, frère de Georges Gabriel
 Francis Tattegrain (1882-1963)
 Georges Tattegrain (1854-1916), poète et sculpteur, frère de Francis
 Henry Tattegrain (1874-1947), artiste peintre, aquarelliste, illustrateur, écrivain, exposa au Salon d'hiver en 1930.
 Jacques Jean Roger Tattegrain, (1881-1956), maire de Devise, fils de Georges et père d'André.

 ? Tattegrain - Mayeur de Péronne en 1781

Toponyme
 Place Tattegrain, Paris .
 Musée Tattegrain

Notes et références